Nekojishi: Lin and Partners est un jeu vidéo développé et édité par Studio Klondike. Il s'agit d'une suite directe du jeu de type roman vidéoludique de 2017 Nekojishi et du premier jeu de la série à sortir sur une console de salon. Le jeu propose un nouveau paramètre avec des personnages qui reviennent, ainsi que de nouveaux personnages et un nouveau système de jeu.

Il devrait sortir en 2022 pour Nintendo Switch, Microsoft Windows et MacOS.

Système de jeu 
Contrairement à son prédécesseur, il s'agit d'un jeu vidéo de rôle qui utilise une perspective descendante avec des graphismes 3D. Dans le jeu, le joueur contrôle Lin Tian-Liao, suivi de ses trois esprits de chat anthropomorphes, explore la ville de Taipei pour atteindre des objectifs afin de progresser dans l'histoire. De nombreux personnages rejoindront Liao tout au long de son aventure, humains et esprits troublés. il doit découvrir leur passé et devenir proche de ceux qui lui tiennent à cœur. Au cours du jeu, le joueur découvrira de nouveaux personnages, dont certains pourraient même rejoindre Liao dans leur aventure, prêtant la main à Liao lors des débats afin de prendre le dessus.

Trame 
Trois ans après les événements de Nekojishi, le principal protagoniste humain, Lin Tian-Liao (doublé par Sean Chiplock), est diplômé de l'université mais il est à court d'argent, ses amis plus proches, les trois esprits des chats anthropomorphes mâles Lin Hu, Likulau et Yan Shu-Chi cherche désespérément à aider Liao à trouver un emploi. Un jour, il a trouvé un emploi chez Lin & Partners Architects LLP, un cabinet d'architecture spécialisé dans la restauration de lieux hantés et la résolution des problèmes des esprits des hommes-bêtes qui les habitent. Au fur et à mesure que Lin & Partners se développe, une plus grande entreprise se profile. Liao et les autres doivent découvrir leurs motivations et leurs idéaux de la tradition dans la société moderne.

Références

Liens externes 
 
 

Jeu Windows
Jeu Unity
Jeu vidéo de rôle
Jeu Nintendo Switch
Pays de développement inconnu